Baitadi (district), een van de 75 districten van Nepal
 Khalanga, ook bekend als Baitadi Khalanga, de hoofdplaats van het Nepalese district Baitadi